

Cinema 
 I Am the Law – film del 1922 diretto da Edwin Carewe
 Il vendicatore – film del 1938 diretto da Alexander Hall

Musica 
 I Am the Law – singolo degli Anthrax del 1986, dall'album Among the Living
 I Am the Law – album dei Judges & DJ Promo del 1996
 I Am the Law – traccia dell'album World Asylum dei Leatherwolf del 2006